Gérardy ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Gérardy (1807–1933), deutsch-belgischer Schriftsteller und Lyriker
 Theo Gerardy (1908–1986), deutscher Geodät